Typ 66 oder Type 66 steht für:

 Peugeot Typ 66, Automodell von Peugeot
 Type 66, chinesische Version der Haubitze M1955, siehe 152-mm-Kanonenhaubitze M1955 (D-20) #Einsatzländer
 NSB Type 66, Triebwagen der Norwegischen Staatsbahnen, siehe Liste von Lokomotiven und Triebwagen der Norwegischen Eisenbahnen #Elektrotriebwagen